RAC puede referirse a:
Red de Accesos de la Ciudad de Córdoba, conocida también como RAC.
Rent-A-Center, cadena de tiendas "rent to own"
Rock Against Communism, una corriente musical anticomunista.
RAC (proteína), una GTPasa monomérica.
RAC 1, radio de Cataluña. O RAC 105 radio hermana de la anterior.
RAC (enfermería), sistema hospitalario de recepción, acogida y clasificación de pacientes en urgencias.
Royal Automobile Club, Real Automóvil Club.
Rally Automóvil Club, club de rally en México.
Remix Artist Collective, colectivo musical de música electrónica, rock y synthpop.
Rally RAC prueba de rally de Gran Bretaña.
Rac (Canal 6) Programa de Canal 6 (México).

Siglas